Se procura "Ponto de vista neutro na Wikipédia", nesta Wiki.Pt chamado "Princípio da imparcialidade na Wikipédia", consulte WP:PDI

Neutro (do latim neuter, neutra, neutrum = "nem um, nem outro: símbolo de indeterminação, com o mesmo significado usual) refere-se a algo que, por si, não toma partido de qualquer dos lados duma disputa. Aquilo que é imparcial, indiferente. Também dito neutral ().

Neutro pode relacionar-se com (ou significar) qualquer das áreas ou assuntos a seguir:

[Em qualquer das acepções, também pode ser chamado simplesmente — quando não houver possibilidade de confusão ou pelo uso estrito em domínio específico, inambíguo ou unívoco — de identidade (embora mais infrequente na sinonímia com neutro).]

 Competição: recorde neutro, rótulo de recorde, neutro no contexto da competição em causa.
 Ecologia: organismos são ditos neutros se e somente se obedecem a Teoria Unificada Neutra da Biodiversidade (TUNB);
 Economia:  neutralidade do dinheiro, em economia, é a crença empírica de que mudanças na oferta monetária não afetam o valor monetário específico (não causam inflação).
 Eletricidade, Eletromagnetismo, Engenharia elétrica: condutor neutro, num circuito elétrico ou sistema elétrico, é o elemento de circuito ou de sistema, de qualquer forma ou natureza, que apresenta, em regime permanente, tanto corrente elétrica como diferença de potencial elétrico nulos por definição de projeto, embora possa vir a ser condutor ativo, com corrente e tensão não nulos.
 Estatística: ente ou variável aleatória multivariada que exibe um tipo particular e bem definido de independência estatística, observada quando se tem uma Distribuição de Dirichlet.
 Filosofia: o princípio da neutralidade é um dos princípios humanitaristas que governam uma esperada resposta humanitária.
 Física: espécie química, ou sistema físico lato sensu, microscópico ou macroscópico, ou sem carga elétrica ou em equilíbrio, estático ou dinâmico de carga elétrica.
 Gramática: ente gramatical, linguístico ou semiológico ao qual se atribui gênero neutro, ou que com ele se relacione dalgum modo.
 Informática: neutralidade de rede é o estado de não afetação dum ponto de rede sobre domínios circunjacentes ou sobre toda a rede, bem como vice-versa.
 Linguística: (ver Gramática).
 Lógica: "Ponto de Vista Neutro", uma atitude ou posição não-polarizada em relação a um dado cenário de possíveis pontos de vista. Pode ser abreviado por PVN. Ver Objetividade.
 Matemática: ente matemático ao qual, num dado domínio, se atribui o caráter neutro, com vários possíveis significados, entre eles:
Elemento neutro: aquele cuja utilização numa operação matemática bem definida não causa alteração de identidade no outro elemento com o qual entra em operação — por essa razão simples a justificar a sua neutralidade operacional. Também: elemento identidade.
 Mecânica automotiva: engrenagem, numa caixa de engrenagens dum motor automotivo, para a qual não há razão de giro. Também dito ponto morto (brasileirismo) ou ponto neutro.
 Óptica cor neutra é aquela que se diz combinar com outras mais: assim se usa dizer do branco e do preto (embora não sejam cores, sob a compreensão científica, stricto sensu).
 Política: chama-se nação neutra ou país neutro aquele que não tomou qualquer partido num conflito que possa envolver nações.
Política interna: nação neutra pode designar uma nação indígena que conservou as suas tradições;
Território neutro: é aquele não pertecente, em princípio, a qualquer das unidades do pacto maior, federativo ou outro qualquer.
 Química: solução neutra é aquela que nem é ácida nem básica, e apresenta, pois, pH = 7.
 Semiologia: nível neutro, em semiologia ou semiótica, é a criação material ou física dos processos poiéticos; também, por generalidade, qualquer ente semiológico ao qual se atribuiu um gênero neutro ou que com este se relacione; (Ver Gramática, Linguística).
Ciências sociais, sociologia: uma identidade de gênero neutra, neutrois.

Ligações externas 
 

Desambiguação